Vilamanja ima više značenja:
 Vilamanja (Kjeti)
 Vilamanja (Firenca)
 Vilamanja (Piza)